7. Panzerdivision steht für folgende militärische Einheiten:
*  7. Panzer-Division (Wehrmacht) 
  7. Panzerdivision (NVA) der Nationalen Volksarmee der DDR
  7. Panzerdivision (Bundeswehr)
  7. Panzerdivision (Syrien)
  7th Armoured Division (Vereinigtes Königreich) der British Army
  7th Armored Division (Vereinigte Staaten) der U.S. Army
  7. Panzer-Division (Japan)

Siehe auch:
 7. Division

Liste militärischer Divisionen nach Nummern